Дејан Аћимовић (Чапљина, 20. мај 1963) је југословенски и хрватски глумац, редитељ и сценариста.

Глумац 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1980
!1990
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|10
|15
|7
|34
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|3
|1
|0
|4
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|3
|0
|2
|2
|7
|-
! style="text-align:left;" | ТВ мини серија
|0
|1
|1
|0
|2
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|0
|0
|0
|2
|2
|-
! style="text-align:left;" | Видео
|0
|1
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|15
|19
|11
|50
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980-е
|-
| 1986. || Досије || /
|-
| 1987. || Путовање у Вучјак || /
|-
| 1988. || Загрљај (ТВ серија) || 
|-
| 1988. || Живот са стрицем || Маркан
|-
| 1989. || Диплома за смрт || Божо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990-е
|-
| 1990. || Љето за сјећање || /
|-
| 1990. || Туђинац (ТВ мини серија)|| /
|-
| 1991. || Чаруга || Матота
|-
| 1992. || Златне године || Стипе Бубало
|-
| 1994. || Вуковар се враћа кући || /
|-
| 1995. || Посебна вожња || /
|-
| 1995. || Пролази све || /
|-
| 1995. || Оловна причест || /
|-
| 1995. || Горња граница || /
|-
| 1997. || Фелиx || /
|-
| 1997. || Божић у Бечу || Гардиста
|-
| 1997. || Миротворац || Возач Камиона
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || Свештеник
|-
| 1999. || Богородица || Драго Војковиц
|-
| 1999. || Четвероред || Шабан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Је ли јасно, пријатељу? || Бранко, Затворски чувар
|-
| 2002. || Ново доба (ТВ мини серија)|| Зец
|-
| 2003. || Римејк || Војвода Мишо
|-
| 2003. || Коњаник || Беговић
|-
| 2003. || Инфекција || Шеф церемоније
|-
| 2004. || Дружба Исусова || Абот
|-
| 2004. || Илузија || Блашко
|-
| 2004. || Радио Вест || Ил Глабро
|-
| 2004. || Црна хроника (ТВ серија)|| Бритва
|-
| 2004. || Виза за будућност: Новогодишњи специал || Дејвид
|-
| 2004. || Матхилде || Хрватски каплар
|-
| 2005. || Бал-Кан-Кан || Мате Пркачин
|-
| 2006. || Грбавица || Ценга
|-
| 2006. || Балкан Инч (ТВ серија)|| Кузма
|-
| 2006. || Дух у мочвари || Леваy
|-
| 2006. || Затамњење || Буллдог
|-
| 2007. || Хермано || Киллер
|-
| 2009. || Свети Георгије убива аждаху || Аустријски официр
|-
| 2009. || Либертанго || Бармен
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2010. || Нека остане међу нама || Целави
|-
| 2010. || Шампион || Заповједник
|-
| 2010. || Седамдесет и два дана || Миле
|-
| 2011. || Парада || Халил
|-
| 2012. || Соња и бик || Стипе отац
|-
| 2012. || Иво || Иво
|-
| 2012. || Халимин пут || Јован
|-
| 2014. || Монтевидео, видимо се || Градоначелник Монтевидеа
|-
| 2014. || Монтевидео, Бог те видео (ТВ серија)|| Градоначелник Монтевидеа
|-
| 2015. || Црно-бијели свијет || Капетан Хаџија
|-
| 2016. || Устав Републике Хрватске || Анте Самарџић
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020-е
|-
| 2020. || Јужни ветар (ТВ серија) || Солунац
|-
| 2020. || Кости (ТВ серија) || Ђуро Ковач
|-
| 2021. || Небеса || Рајко
|}

Редитељ 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!2000
!2010
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | Документарни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|2
|2
|4
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу? || /
|-
| 2007. || Морам спават’, анђеле || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2012. || Краљ (Документарни филм)|| /
|-
| 2017. || Анка || /
|}

Продуцент 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010-е
|-
| 2012. || Краљ (Документарни филм)|| /
|-
| 2014. || -{The Walker}- (Кратки филм)|| /
|-
| 2017. || Анка || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2000. || Је ли јасно пријатељу? || /
|}

Хроника 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000-е
|-
| 2004. || Црна хроника || Бритва
|}

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1963.
Хрватски глумци
Хрватски редитељи
Хрватски сценаристи
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Чапљинци
Хрвати у Босни и Херцеговини
Добитници награде Златна арена